Die Primeira Divisão 1953/54 war die 20. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 4. Oktober 1953 und endete am 16. Mai 1954.

Den Meistertitel sicherte sich zum neunten Mal Sporting Lissabon.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1953-54 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1953/54